John Dickie (1963) – storico e accademico inglese
Kate Dickie (1971) – attrice scozzese